Георгий (Юрий) Владимирович Бутке́вич (1903 — 1974) — советский энергетик. Доктор технических наук, профессор. Лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился в деревне Русаново Одоевского уезда Тульской губернии в семье профессора Ново-Александрийского сельскохозяйственного института (Тимирязевская сельскохозяйственная академия) В. С. Буткевича.

Окончил электротехнический факультет МВТУ имени Н. Э. Баумана (годы учёбы 1921—1927).

С 1926 года работал в ВЭИ имени В. И. Ленина, с 1934 года начальник отдела по проектированию и строительству первой в СССР лаборатории разрывной мощности, затем руководитель этой лаборатории . С 1946 года начальник Особого конструкторского бюро по высоковольтному аппаратостроению. С 195? года зам. директора института.

Одновременно с 1927 года на научно-преподавательской работе в МЭИ, в 1961—1972 годах зав. кафедрой электрических аппаратов. С 1961 по 1972 год работал заведующим кафедрой электрических аппаратов Московского энергетического института.

Доктор технических наук (1938, тема диссертации «Ионно-механический выключатель высокого напряжения»), профессор (1939). Специалист в области высоковольтного электроаппаратостроения.

Автор 9 учебников и учебных пособий. Играл на скрипке и занимался живописью.

Умер в августе 1974 года.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1949) — за разработку и внедрение новой серии аппаратов распределительных устройств высокого напряжения
 Ленинская премия (1962) — за участие в создании комплекса высоковольтного оборудования напряжением 500 кВ переменного тока.
 орден Ленина (16.05.1947)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта» 
 медали

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1963 год.
 http://ntb.mpei.ru/e-library/biblio/detail.php?ID=684
 Доктор технических наук Георгий Владимирович Буткевич. (К 70-летию со дня рожд. и 45-летию науч.-пед. деят-сти) «Электричество», 1973, No 11
 фото http://mei.givc.ru/structure/34/1009/

Примечания 

Выпускники МГТУ
Преподаватели МЭИ